Palkovics László Amand (1960) növényvédő mérnök, akadémiai doktor, 2018-tól a Szent István Egyetem rektora
Palkovics László (1965) gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, politikus, 2018-tól innovációs és technológiai miniszter